Menino Deus (Bagé) 
 Menino Deus (Porto Alegre)